Onias I
Onias II
Onias III
Onias IV